Formula 3000 sezona 1998 je bila štirinajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 11. aprilom in 26. septembrom 1998.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Opombe
Rezultati v odebeljenem tisku označujejo najboljši štartni položaj.
Rezultati v ležečem tisku označujejo najhitrejši krog.
Vsi dirkači so dirkali s šasijami Lola T96/50, motorji Zytek-Judd V8, in pnevmatikami Avon.
Paolo Ruberti je bil diskvalificiran s tretjega mesta dirke Oschersleben.

Celoten pregled 

R22=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NC=ni uvrščen NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral DIS(3)=diskvalificiran po tretjem mestu (16)=mesto po treningu, toda na štartni vrsti ni bilo prosto

1998 v športu
1998